Open ():

 Open — студийный альбом группы Cowboy Junkies.
 Open — мини-альбом Джона Андерсона.
  — мини-альбом Квон Ынби.
 Open — альбом Стива Хиллиджа.
 The Open Group — промышленный консорциум.
 U.S. Open (значения) — открытое первенство США.

См. также 

 Открытое программное обеспечение — программное обеспечение с открытым исходным кодом.
 Открытое множество — функциональное и математическое множество.

Страницы значений по алфавиту